Niemcy:
 Vorbach – dzielnica Ebern
 Vorbach – dzielnica Rothenburg ob der Tauber
 Vorbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Vorbach – rzeka, dopływ Tauber koło Rothenburg ob der Tauber
 Vorbach – rzeka, dopływ Tauber koło Weikersheim